

Geografia 
 Keizer – città degli Stati Uniti d'America, situata nella Marion, nello stato dell'Oregon

Persone 
 Gerrit Keizer (1910-1980) – calciatore olandese
 Jan Keizer (1940) – arbitro di calcio olandese
 Jerry Keizer (1938-2016) – scultore olandese
 Jolanda Keizer (1985) – multiplista olandese
 Marcel Keizer (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Martijn Keizer (1988) – ciclista su strada olandese
 Piet Keizer (1943-2017) – calciatore olandese
 Sanne Keizer (1985) – giocatrice di beach volley olandese